Holden, «Голден» («Holden») — австралійський виробник автомобілів, первинно незалежний, нині — відділення «General Motors».
 Голден Гартлайн Голден Кеффер Гартлайн (Haldan Keffer Hartline; 22 грудня 1903 — †17 березня 1983) — американський фізіолог
 Джина Голден (Gina Holden, нар. 17 березня 1975) — канадська акторка.

Див. також 
 Голден